Beck Vilmos
 Beck Vilmos (1822–1862) festőművész
 Beck Vilmos (1868–1925) operaénekes (bariton)
hasonló nevűek
 Fémes Beck Vilmos (1885–1918) szobrász, iparművész